Рамон Корона има више значења:

 Рамон Корона (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Рамон Корона (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рамон Корона, Санта Фе (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рамон Корона (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику